Salsta kan syfta på:
Salsta – en stadsdel i Flen
Salsta slott – ett barockslott i Lena socken i Uppsala kommun
Salsta borg – en fornborg i Lena socken i Uppsala kommun
Salsta GK – en golfklubb i Vattholma

Se även
Salstad